Ясна поляна може да се отнася за усадбата Ясная Поляна на писателя Лев Толстой или за друго (често производно) понятие.

Селища

България 
 Ясна поляна – село в област Бургас, община Приморско

Беларус 
 Ясная Поляна – 2 селища (посьолок)

Казахстан 
 Ясная Поляна – село

Молдова 
 Ясная Поляна – село

Украйна 
 Ясная Поляна – селище от градски тип в Донецка област, 15 села, 2 други селища (посьолок)

Русия 
 Ясная Поляна – 41 селски селища (село – 12, хутор – 3, деревня – 26), 34 други селища (посьолок)

Други 
 Ясная Поляна – усадба край едноименно село в Русия, Тулска област, където е роден и погребан прочутият руски писател граф Лев Толстой
 „Ясна поляна“ – язовир в България по поречието на Дяволска река край с. Ясна поляна
 „Ясная Поляна“ – ежегодна общоруска литературна премия (2003), учредена от къщата музей „Л. Толстой“ в родната му усадба